Beč es pot referir a:

 Beč (Eslovènia), assentament proper a Cerknica (Eslovènia)
 Beč (Croàcia), poble proper a Bosiljevo (Croàcia)
 Viena, capital d'Àustria, en serbocroat